Koncentrace (z latinského concentrare – soustředit, zhušťovat) je pojem, používaný ve více významech:

 koncentrace (chemie) – poměr sledované látky k celkovému množství roztoku nebo směsi
 hmotnostní koncentrace
 objemová koncentrace
 molární koncentrace, částicová
 koncentrát – roztok nebo směs s vysokou koncentrací
 koncentrace (psychologie) – soustředění pozornosti a dalších rozumových schopností
 Koncentrace také může popisovat soustřeďování osob nebo materiálu.
 koncentrace (ekonomie) – slučování podniků (fúze), vytváření koncernů
 koncentrace (veřejná správa) – soustředění určité správní agendu jen do jednoho úřadu
 koncentrační tábor
 koncentrace tisku
 koncentrace (procesní právo) – nutnost provést určité procesní úkony v daném časovém úseku

Externí odkazy